Мемориал Тиграна Петросяна 2014 — шахматный супертурнир, проходивший 3-11 ноября 2014 года в Москве в гостинице «Новотель Москва-Сити». Посвящён 85-летию со дня рождения Тиграна Петросяна, девятого чемпиона мира по шахматам. Для участия в турнире были приглашены 8 шахматистов, которые играли друг с другом по круговой системе.

Призовой фонд: 100 000 евро.

Согласно правилам турнира, игрокам запрещено вступать в мирные переговоры до 40-го хода.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 4-6 и 8-11 ноября.

Участники 
Участники турнира (в скобках указан рейтинг Эло на момент проведения турнира):
 Левон Аронян (2797)
 Александр Грищук (2795)
 Владимир Крамник (2760)
 Борис Гельфанд (2759)
 Петер Леко (2731)
 Дин Лижэнь (2730)
 Александр Морозевич (2724)
 Эрнесто Инаркиев (2688)

Матчи

Первый тур 
 Дин Лижень — Крамник: ½-½
 Леко — Морозевич: ½-½
 Аронян — Гельфанд: ½-½
 Грищук — Инаркиев: 1-0

Второй тур 
 Крамник — Инаркиев: 1-0
 Гельфанд — Грищук: 0-1
 Морозевич — Аронян: ½-½
 Дин Лижэнь — Леко: ½-½

Третий тур 
 Леко — Крамник: ½-½
 Аронян — Дин Лижэнь: ½-½
 Грищук — Морозевич: 1-0
 Инаркиев — Гельфанд: ½-½

Четвёртый тур 
 Крамник — Гельфанд: ½-½
 Морозевич — Инаркиев: ½-½
 Дин Лижэнь — Грищук: ½-½
 Леко — Аронян: ½-½

Пятый тур 
 Аронян — Крамник: ½-½
 Грищук — Леко: 1-0
 Инаркиев — Дин Лижэнь: ½-½
 Гельфанд — Морозевич: 1-0

Шестой тур 
 Крамник — Морозевич: 1-0
 Дин Лижэнь — Гельфанд: ½-½
 Леко — Инаркиев: ½-½
 Аронян — Грищук: ½-½

Седьмой тур 
 Грищук — Крамник: ½-½
 Инаркиев — Аронян: 0-1
 Гельфанд — Леко: 1-0
 Морозевич — Дин Лижэнь: ½-½

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Петросян
Шахматные турниры в Москве
Спорт в России в 2014 году
2014 год в шахматах